Anastasija Pavljučenkova ha battuto in finale Tamira Paszek 3-6, 6-4, 7-5.

Teste di serie
 Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
 Caroline Wozniacki (primo turno)
 Ayumi Morita (terzo turno)
 Mihaela Buzărnescu (terzo turno)
 Kristina Antoniychuk (primo turno)
 Julia Cohen (terzo turno)
 Dominika Cibulková (secondo turno)
 Sorana Cîrstea (terzo turno)
 Ksenija Milevskaja (secondo turno)
 Ioana Raluca Olaru (quarti di finale)
 Tamira Paszek (finalista)
 Alexandra Dulgheru (primo turno)
 Sharon Fichman (quarti di finale)
 Urszula Radwańska (secondo turno)
 Mary Gambale (primo turno)
 Teliana Pereira (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Tabellone qualificazioni

Girone 1

Girone 2

Girone 3

Girone 4

Girone 5

Girone 6

Girone 7

Girone 8

Note

US Open 2006